Grote Groene Muur (China) - anti-woestijnvorming project in China
 Grote Groene Muur (Afrika) - anti-woestijnvorming project in Afrika